Jacques Lebreton (1907-1992), chef opérateur son français ;
 Jacques Lebreton (1922-2006), écrivain français.